Brookline puede referirse a:

Lugares 
 Brookline (Massachusetts), localidad en el estado estadounidense de Massachusetts, lugar de nacimiento de John F. Kennedy.
 Brookline (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Hillsborough, estado estadounidense de Nuevo Hampshire.
 Municipio de Brookline (condado de Greene, Misuri), municipio en el condado de Greene, estado estadounidense de Misuri.
 Brookline (Vermont), pueblo en el condado de Windham, estado estadounidense de Vermont.

Transporte 
 Brookline Hills (Metro de Boston), una estación en el Ramal D de la línea Verde del Metro de Boston.
 Brookline Village (Metro de Boston), una estación en el Ramal D de la línea Verde del Metro de Boston.
 Beechwood–Brookline (Metro de Filadelfia), una estación en la línea Púrpura del Metro de Filadelfia.